Picchi ima više značenja:
 Picchi, Cuneo
 Picchi, Torino